Peter Marsh (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 || Beavers de Sherbrooke || LHJMQ ||43 ||7 ||9 ||16 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Beavers de Sherbrooke || LHJMQ ||65 ||36 ||34 ||70 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1975-1976 || Beavers de Sherbrooke || LHJMQ ||70 ||75 ||81 ||156 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Stingers de Cincinnati || AMH ||76 ||23 ||28 ||51 ||52 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0
|-  
|1977-1978 || Stingers de Cincinnati || AMH ||74 ||25 ||25 ||50 ||123 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Stingers de Cincinnati || AMH ||80 ||43 ||23 ||66 ||95 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1979-1980 || Jets de Winnipeg || LNH ||57 ||18 ||20 ||38 ||59 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1980-1981 || Jets de Winnipeg || LNH ||24 ||6 ||7 ||13 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Blackhawks de Chicago || LNH ||29 ||4 ||6 ||10 ||10 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|1981-1982 || Blackhawks de Chicago || LNH ||57 ||10 ||18 ||28 ||47 ||12 ||0 ||2 ||2 ||31
|-
|1982-1983 || Blackhawks de Chicago || LNH ||68 ||6 ||14 ||20 ||55 ||12 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1983-1984 || Indians de Springfield || LAH ||23 ||8 ||13 ||21 ||32 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 
|-
|1983-1984 || Blackhawks de Chicago || LNH ||43 ||4 ||6 ||10 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 

|230 ||91 ||76 ||167 ||270 ||7 ||3 ||0 ||3 ||0 

|278 ||48 ||71 ||119 ||224 ||26 ||1 ||5 ||6 ||33

Notes et références 

Naissance en décembre 1956
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de repêchage des Stingers de Cincinnati
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Indians de Springfield
Attaquant de hockey sur glace